Le terme Edvige peut désigner :
 Edvige (prénom), un prénom féminin qui a pour autres formes Edwige et Hedwige ;
 EDVIGE, un fichier informatique utilisé par le ministère de l'intérieur français ;
 Sainte Edvige de Wavel.

Notes et références